Ардашево — название населённых пунктов в России:

 Ардашево — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Ардашево —  деревня в Псковском районе Псковской области.